Il conte Max film del 1957, con Alberto Sordi e  Vittorio De Sica
 Il conte Max film del 1991, con Christian De Sica ed Ornella Muti